Granören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Granören (vid Söderudden, Korsholm), Österbotten, 
 Granören (vid Södra Vallgrund, Korsholm), Österbotten, 
 Granören (Sottunga, Åland), 
 Granören, Houtskär, Åboland,

Se även
Granörarna
Granörevet
Granö (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar